Schöllhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Schöllhammer (* 1942), deutsche Autorin mit dem Schwerpunkt Lyrik und Kurzgeschichten
 Kurt Schöllhammer (1929–1990), deutscher Politiker